Teschke ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Teschke (* 1967), Senior Lecturer für Theorien Internationaler Beziehungen an der University of Sussex
 Holger Teschke (* 1958), deutscher Autor
 Jana Teschke (* 1990), deutsche Hockeyspielerin
 Lothar Teschke (* 1936), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer